La Regalada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Regalada, Cuerámaro, Guanajuato, 
 La Regalada, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar